Klovan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Klovan (vid Vättlax, Raseborg), 
 Klovan (vid Älgö, Raseborg),

Se även
Klovharun
Klovaskär

Robotskapade Finlandförgreningar